

Carriera 
Ha giocato nella massima serie dei campionati serbo, montenegrino ed armeno.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Napredak Kruševac: 2012-2013

Collegamenti esterni